Ádám Ferenc (1825–1898) honvédtiszt
 Ádám Ferenc (1961–) történész, muzeológus
 Ádám Ferenc (?) öttusázó
 Ádám Ferenc (1997–) labdarúgó

Hasonló nevűek
 Ádám Ferenc Herskovits Ferenc (1902–1935) írói álneve
 Kollár Ádám Ferenc (Adam František Kollár 1718-1783) jogtudós, könyvtáros